Mount Wellington kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Wellington, Tasmanien, berg, 
 Mount Wellington, Victoria, berg,

Kanada 

 Mount Wellington, British Columbia, berg,